Mit Löwenorden können gemeint sein:

 der 1080 gestiftete französische Ritterorden Orden vom Löwen (Frankreich)
 der 1768 gestiftete Orden vom Pfälzer Löwen
 der 1770 gestiftete kurhessische Hausorden vom Goldenen Löwen
 der 1808 gestiftete persische Sonnen- und Löwenorden
 der 1812 gestiftete Orden vom Zähringer Löwen
 der 1815 gestiftete Orden vom Niederländischen Löwen
 der 1891 gestiftete belgische Löwenorden
 der 1922 gestiftete Orden des Weißen Löwen
 die 1922 gestiftete deutsche Kolonialauszeichnung (Löwenorden)
 der 1942 gestiftete finnische Orden des Löwen von Finnland
 Orden der Löwin zu Neapel